Le relevé Palomar-Leyde (en anglais Palomar–Leiden survey, en abrégé PLS) est un relevé astronomique qui a servi à l'étude des planètes mineures peu lumineuses dans le cadre d'une collaboration entre l'observatoire Palomar, aux États-Unis, et l'observatoire de Leyde, aux Pays-Bas. Il a permis de découvrir des milliers d'astéroïdes, dont de nombreux troyens de Jupiter. 

Le premier relevé PLS a eu lieu en 1960 et a été poursuivi par trois campagnes de relevé de troyens Palomar-Leyde (Palomar–Leiden Trojan survey, en abrégé T-1, T-2 et T-3) lancés en 1971, 1973 et 1977. Ses principaux chercheurs étaient les astronomes Ingrid van Houten-Groeneveld et Cornelis van Houten à Leyde et Tom Gehrels à Palomar. Pour l'ensemble du relevé (1960-1977), le trio d'astronomes est crédité de la découverte de  planètes mineures numérotées, qui ont reçu leurs propres désignations provisoires, telles que 6344 P-L, 4835 T-1 et 3181 T-2. 

Le PLS a été l’un des relevés de planètes mineures les plus productifs jamais réalisés : cinq nouvelles familles d’astéroïdes ont été découvertes, des lacunes au niveau des résonances orbitales 1:3 et 2:5 avec Jupiter ont été révélées et des centaines de plaques photographiques ont été prises avec le télescope Samuel-Oschin de Palomar. Ces plaques sont encore utilisées sous leur forme numérisée pour la prédécouverte de planètes mineures aujourd'hui.

Résumé 
Environ 5 500 planètes mineures ont été découvertes lors du relevé Palomar-Leyde et de ses campagnes de recherche de troyens qui ont suivi.  Un total de 4641 planètes mineures ont été numérotées jusqu'à présent (mai 2020) et sont directement créditées aux chercheurs principaux du relevé - Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld et Tom Gehrels - par le Centre des planètes mineures (voir §  Liste des planètes mineures découvertes), qui est responsable de la désignation des corps mineurs dans le système solaire.  Les découvertes ont inclus des membres des groupes de Hungaria et de Hilda, qui sont des astéroïdes des régions interne et externe de la ceinture principale d'astéroïdes, respectivement, ainsi qu'un grand nombre d'astéroïdes troyens de Jupiter.  

 P-L - Le relevé Palomar-Leyde (Palomar–Leiden Survey, 1960) a découvert plus de 2 000 astéroïdes (1 800 avec des informations orbitales) en onze nuits. Ce nombre a été porté à 2 400, dont 19 troyens, après une analyse plus approfondie des plaques. Au total, 130 plaques photographiques ont été prises. 
 T-1 - Le premier relevé de troyens Palomar-Leyde (Palomar–Leiden Trojan survey, 1971) a découvert environ 500 astéroïdes dont 4 troyens de Jupiter en neuf nuits. Au total, 54 plaques photographiques ont été prises. 
 T-2 - Le deuxième relevé de troyens Palomar-Leyde (1973) a découvert 1 200 autres astéroïdes, dont 18 troyens de Jupiter, en huit nuits.  Au total, 78 plaques photographiques ont été prises. 
 T-3 - Le troisième relevé de troyens Palomar-Leyde (1977) a découvert 1 400 astéroïdes supplémentaires, dont 24 troyens de Jupiter, en sept nuits.  Un total de 68 plaques photographiques ont été prises.

Désignation 
Les corps découverts ont reçu une désignation provisoire personnalisée. Par exemple, l'astéroïde 2040 P-L est la 2040 planète mineure du relevé Palomar-Leyde d'origine, tandis que l'astéroïde 4835 T-1 a été découvert lors de la première campagne de recherche de troyens. La majorité de ces objets se sont depuis vu attribuer un numéro et beaucoup sont déjà nommés. L'identifiant personnalisé dans la désignation provisoire « P-L » signifie « Palomar–Leiden », du nom de l'observatoire Palomar et de l'observatoire de Leyde. Pour les trois campagnes de recherche de troyens, les suffixes de désignation « T-1 », « T-2 » et « T-3 », signifient « troyens » (Trojan en anglais), sont utilisés.

Relevés 
Le PLS était initialement conçu comme une extension du relevé d'astéroïdes Yerkes-McDonald (1950-1952), qui a été initié par l'astronome néerlando-américain Gerard Kuiper. Alors que ce relevé était limitée à une magnitude allant jusqu'à 16, le PLS pouvait étudier des planètes mineures jusqu'à une magnitude visuelle de 20. Cependant, il n'a couvert qu'une partie de l'écliptique autour de l'équinoxe vernal, avec les zones cibles sélectionnées pour minimiser le nombre d'étoiles de fond. 

Les plaques photographiques étaient prises par Tom Gehrels, du , en Arizona, à l'aide de la caméra Schmidt de 48 pouces de l'observatoire Palomar. Les éléments orbitaux ont été calculés à l'Observatoire de Cincinnati, qui était le site du Centre des planètes mineures à l'époque. Tous les autres aspects du programme ont été menés à l'Observatoire de Leyde aux Pays-Bas.

Relevé PLS initial 
En septembre et octobre 1960, les 130 premières plaques photographiques ont été prises, chaque plaque s'étendant sur  et ayant une magnitude limite de 20,5. La région observée couvrait une surface de . Le comparateur à clignotement Zeiss de l'Observatoire de Königstuhl a été adapté pour effectuer une comparaison à clignotement des plaques. Cela a abouti à la découverte d'un grand nombre d'astéroïdes, généralement 200 à 400 par plaque. Un sous-ensemble de ces objets avait suffisamment de données pour permettre le calcul des éléments orbitaux. L'erreur moyenne dans leurs positions était aussi petite que 0,6″, ce qui correspondait à 0,009 mm sur les plaques. L'erreur moyenne résultante dans l'estimation de la magnitude était de 0,19.

Relevés de troyens 
Le troisième relevé de troyens Palomar-Leyde a été effectué en 1977, aboutissant à la découverte de 26 troyens de Jupiter.  Au total, il y a eu trois campagnes de recherches de troyens, désignées T-1, T-2 et T-3, qui ont découvert 3570 astéroïdes. Une autre petite extension de l'enquête a été rapportée en 1984, ajoutant 170 nouveaux objets pour un total combiné de 2 403.

Liste des planètes mineures découvertes

Articles connexes 

 Liste des découvreurs de planètes mineures 
 National Geographic Society - Palomar Observatory Sky Survey (NGS-POSS)

Références 

Palomar-Leyde
Observatoire Palomar
Observatoire de Leyde